Storbritannien er en af de 14 nationer som deltog i de første moderne olympiske lege under Sommer-OL 1896 i Athen, og har siden deltaget i samtlige sommer- og vinterlege. Storbritannien er den eneste nationen som har vundet minst én guldmedalje i alle sommerlege.

Storbritannien som vært

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Storbritanniens OL-statistik  på Sports-reference.com

Storbritannien ved sommer-OL
Storbritannien ved vinter-OL
OL